Тейш () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Шотинга.
 Тейш () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Балш.